

Пулозеро — озеро на Кольському півострові, Мурманська область
 Пулозеро — село, Кольський район, Мурманська область

Дивись також 
 Мале Пулозеро